Landal GreenParks
Landal (Portugal)